

Aziende
 Oshkosh Corporation – azienda statunitense di autoveicoli industriali
 OshKosh B'Gosh Inc. – azienda statunitense di prodotti per l'infanzia a Oshkosh, Wisconsin

Geografia
 Oshkosh – città del Nebraska
 Oshkosh – città del Wisconsin
 Oshkosh 
 Oshkosh Township (Dakota del Nord) – città del North Dakota
 Oshkosh Township (Minnesota) – città del Minnesota
 Glacial Lake Oshkosh – lago glaciale in Wisconsin (Lake Winnebago)

Altro
 EAA AirVenture Oshkosh – manifestazione aerea a Oshkosh, Wisconsin
 Chief Oshkosh (1795-1858) – capo indiano dei Menominee
 University of Wisconsin–Oshkosh